Риашу-ди-Сантана () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 29 652 человека на 2006 год. Занимает площадь 2698,465 км². Плотность населения — 11,0 чел./км².

Праздник города — 13 августа.

История 
Город основан 13 августа 1878 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 60.112.172,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2059,41 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,632 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия